Капский турач () — вид птиц из семейства фазановых (Phasianidae). Эндемик Капских провинций ЮАР и Намибии.

Описание 
Капский турач длиной 40—42 см, в среднем самец крупнее самки. У него ярко-красные ноги. Оперение очень тёмное, с тонкими серыми и белыми линиями. Только затылок и макушка головы одноцветные. Самец и самка внешне похожи, только у самца по две шпоры на ногах, а у самки только одна. Молодые птицы похожи на взрослых, у них более тёмные ноги и более чёткие линии в оперении. Призывный крик — громкое «какалак-какалак-какалак».

Образ жизни 
Капский турач живёт на открытых, покрытых густым кустарником территориях, по возможности ближе к проточным водоёмам. Гнездо — это выложенная травой ямка под кустом. В кладке от 6 до 8 яиц, иногда две самки используют одно и то же гнездо. Этот вид легко приручается. Как и большинство турачей, птица при опасности скорее убегает, а не улетает.

Примечания

Литература 
 Steve Madge, Phil McGowan: Pheasants, Partridges and Grouse. Helm, London 2002, ISBN 0-7136-3966-0.
 Ian Sinclair, Phil Hockey, Warwick Tarboton: Sasol Birds of Southern Africa. Struik, Cape town 2002, ISBN 1-86872-721-1.

Pternistis
Птицы Африки
Животные, описанные в 1789 году